Ruzhintsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Ruzjintsi, kommun, Vidin, 
 Ruzjintsi, ort, Vidin, Obsjtina Ruzjintsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar